Speziallager Nr. 7  steht für die sowjetischen Internierungslager:
 Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen
 Speziallager Nr. 7 Weesow

Siehe auch:
 Speziallager (Begriffsklärung)